Maria Carolina de Borbó-Dues Sicílies (duquessa de Berry) (1798 - 1870).
 Maria Carolina de Borbó-Dues Sicílies (comtessa de Montemolín) (1820 - 1861).
 Maria Carolina de Borbó-Dues Sicílies (princesa d'Orleans) (1822 - 1869).